Венесуелу на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сорок чотири спортсмени в чотирнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Олімпійський комітет Венесуели 
 Венесуела на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020